Pisti, Piști oder Pişti steht für:
 Pişti, orientalisches Kartenspiel
 Pisti, eine ungarische Form des männlichen Vornamens Stefan

Siehe auch:
 Erős Pista